In 2019 werd het 99ste Campeonato Gaúcho gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. De competitie werd gespeeld van 20 januari tot 17 april. Grêmio werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel tellen uitdoelpunten dubbel, als het dan nog gelijk is worden er penalty's genomen, tussen haakjes weergegeven. 

Details finale
 Heen

 Terug

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Gaúcho
Gau